Dette var den 4. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. Vinderen blev TSV Eintracht Braunschweig.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1966
Fodbold i 1967